Lesieur ist der Familienname der folgenden Personen:

 Benjamin Lesieur (* 1990), französischer Laiendarsteller
 Jean Lesieur, französischer Segler